Odd Fellows Lodge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Odd Fellows Lodge (Maryland), ID-Nr. 75000901
 Odd Fellows Lodge (North Carolina), ID-Nr. 78001984